Mondou peut désigner :

Patronyme  
 Albéric-Archie Mondou (1872-1951) fut un notaire et homme politique fédéral et provincial du Québec.
 Armand Mondou (1905-1976) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien
 Benoît Mondou (1985- ) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien 
 Pierre Mondou (1955- ) est un joueur retraité de hockey sur glace canadien.

Toponyme 
 Mondou, lieu-dit de la commune de Saint-Loup sur lequel est implanté le pont du même nom.

Industrie 
 Mondou  est un détaillant de produits et accessoires pour animaux de compagnie au Québec.